Хе́нрик Мойса́ндер (; родился 29 сентября 1985, Турку, Финляндия) — финский футболист, вратарь клуба «Интер» (Турку). Выступал в сборной Финляндии.

Брат-близнец Никласа Мойсандера.

Клубная карьера 
В возрасте 11 лет Хендрик стал играть за юношеский состав ТПС Турку. В 2003 году вместе с братом-близнецом Никласом отправился в академию амстердамского «Аякса». В августе 2006 года Хендрик покинул «Аякс» и перешёл в шведский клуб «Ассириска», подписав контракт на один год.

Спустя сезон Мойсандер вернулся в Финляндию в свой бывший клуб ТПС. Дебют голкипера в команде состоялся 25 июня 2008 года в матче чемпионата против «Хаки». В том сезоне Хендрик сыграл три матча, а в январе 2009 года перешёл в другой финский клуб — «Ваасан Паллосеура». Дебютировал 22 апреля в матче с «Хакой», выйдя на замену. В сезоне 2009 сыграл в чемпионате 9 матчей и пропустил 14 мячей.

В 2010 году Мойсандер вернулся в ТПС, где вскоре стал основным вратарём клуба. С 2014 года выступал за «Лахти».

Сборная Финляндии 
Он сыграл три матча за юношескую сборную Финляндии до 19 лет.

Примечания 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки ФК «Ассириска Фёренинген»
Игроки ФК ТПС
Игроки ФК ВПС
Игроки ФК «Лахти»
Игроки ФК «Интер» Турку